Esport: , significa en català ‘la Unitat’. És el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. A destacar:
 Al-Wahda Trípoli, a Líbia
 Al-Wahda La Meca, a Aràbia Saudita
 Al-Wahda Damasc, a Síria
 Al-Wahda Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units
 Al-Wahda SCC Sanà, al Iemen
 Al-Wahda SC Aden, al Iemen
 Geografia: Al-Wahda (Sudan), un estat del Sudan